Nguyen är det vanligaste efternamnet i Vietnam.

Det kan bland annat syfta på följande personer och begrepp:
 
Nguyen Cao Ky (1930-2011), sydvietnamesisk politiker.
Nguyen Du (1765–1820), vietnamesisk poet.
Nguyen Van Thieu (1923-2001), sydvietnamesisk politiker.
Nguyen Thi Binh (född 1927), vietnamesisk politiker.
Viet Thanh Nguyen, (född 1971), amerikansk författare.
Nguyendynastin, Vietnams sista kejsardynasti (1802-1945).

en:Nguyen